Маркан () — бразильський аугментатив від імені Маркос.

 Маркан (гандболіст) (1976 р.н.), повне ім'я Маркос Пауло дос Сантос — бразильський гандболіст
 Маркан (футболіст, 1965), повне ім'я Марко Антоніо де Алмейда Феррейра — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1972), повне ім'я Марко Ауреліо де Олівейра — бразильський футболіст та тренер.
 Маркан (футболіст, 1973), повне ім'я Маркос Антоніо Апаресідо Сіпріано — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1975), повне ім'я Маркос Алберто Скавінскі — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1976), повне ім'я Маркос Ауреліо Тітон — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1985), повне ім'я Маркос Ассіс де Сантана — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1986), повне ім'я Альфредо Маркос да Сілва Жуніор — бразильський футболіст
 Маркан (музикант) (1970 р.н.), повне ім'я Марко Антоніо Валентім Брітто Жуніор — гітарист бразильського рок-гурту Charlie Brown Jr.
 Маркан (футболіст, 1989), повне ім'я Маркос да Сілва Бонфім — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1991), повне ім'я Маркос Антоніо Алмейда Сільва — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1994), повне ім'я Маркос Вінісіус Амарал Алвеш — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1995), повне ім'я Маркос Вілсон да Сілва — бразильський футболіст
 Маркан (футболіст, 1996), повне ім'я Маркос ду Насіменту Тейшейра — бразильський футболіст
 Маркан (футзаліст) (1984 р.н.) — бразильський футболіст
 Маркус Ліма Сілва (нар. 1990) — бразильський футболіст
 Маркан (баскетболіст) — бразильський баскетболіст

Бразильські імена
Особові імена